Кадиев — фамилия; имеет женскую форму Кадиева.
 Кадиев, Джабраил Асланбекович (род. 1994) — российский футболист.
 Кадиев, Джалал Алиевич (1940—2019) — архитектор.
 Кадиев, Исмаил-Магомед Мирзаевич (род. 1959) — российский тайбоксер.
 Кадиев, Магомед Алиевич (1936—2016) — советский деятель сферы народного здравоохранения.
 Кадиев, Осман Гаирбекович (род. 1959) — российский предприниматель, владелец футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы..
 Кадиев, Султанбек Бертович (род. 1954) — уполномоченный по правам ребенка при аппарате Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.

Кадиева 
 Кадиева, Ариадна Семёновна (более известна под фамилией Лабинская; 1922—2015) — советская учёная-микробиолог, автор и составитель многих учебников и руководств по медицинской микробиологии.
 См. также 
 Кадиево — село в Пловдивской области Болгарии.